DSR steht als Abkürzung für:
 Dannadieu, Saussard et Robert, ein ehemaliger französischer Hersteller von Automobilen
 Dataset Ready, eine Signalleitung für Gerätebereitschaft, siehe EIA-232#Verkabelung und Stecker
 Dauersiedlungsraum, der ständig besiedelte und landwirtschaftlich nutzbare Teil der Erdoberfläche, von dem die Anökumene durch Trocken-, Höhen- und Kältegrenzen (Hochgebirge, Wüsten) getrennt ist, siehe Ökumene (Geographie)
 Design Science Research
 Deutsche Schule Rom (ital. Scuola Germanica di Roma), eine Privatschule, deren Anfänge auf das Jahr 1851 zurückgehen
 Deutsche Seereederei, ehemalige Staatsreederei der DDR, heute Hotel- und Immobilienholding mit Sitz in Rostock
 Deutsche Senioren- und Rentnerpartei, gegründet 2003 in Norden, heute Deutsche Seniorenpartei, die Generationenverbindende (DSP), war eine deutsche Kleinpartei
 Deutscher Standardisierungsrat, siehe Deutsches Rechnungslegungs Standards Committee
 Digitale Spiegelreflexkamera, ein Fotoapparat, bei dem sich zwischen Objektiv und Bildebene ein klappbarer Spiegel befindet
 Digitales Satellitenradio, war in Deutschland die erste Radioausstrahlung auf digitalem Wege für den Hörer
 Direkte Selbstregelung, ein Regelverfahren in der Stromrichtertechnik
 Dividendensteigerungsrate, eine Kennzahl zur Beurteilung von regelmäßigen Dividendenausschüttungen von Aktiengesellschaften
 Downhill Speed Regulation, siehe Bergabfahrhilfe
 Drahtseilrakete, eine Schiffswaffe der deutschen Wehrmacht
 DSR-Gruppe (ehemals: Département Social Romand), Schweizer Unternehmensgruppe der Gemeinschaftsgastronomie
 Dynamic Source Routing, ein Routing-Protokoll für Ad-hoc-Netze
 Dynamisches Scherrheometer, ein Messgerät zur Ermittlung des Verformungs- und Fließverhalten von Materialien
 Dynamic Super Resolution, eine Kantenglättungs-Technik von Nvidia
 Deutsche Städte Reklame, ein ehemaliges Werbeunternehmen, siehe Ströer Media #Geschichte
 auf Kfz-Kennzeichen für Powiat Średzki (Niederschlesien) in Polen

Abkürzung